Andersonia est le nom scientifique de plusieurs genres biologiques différents :
 Andersonia Boulenger, 1900, genre de poissons de la famille des Amphiliidae
 Andersonia C.L. von Willdenow ex J.K. Roemer & J.A. Schultes, 1819, synonyme de Gaertnera Lamarck, 1792, genre de plantes de la famille des Rubiaceae
 Andersonia Malloch, 1928, synonyme de Andersonosia van Emden, 1940, genre d'insectes de la famille des Muscidae
 Andersonia R. Brown, 1810, genre de plantes de la famille des Ericaceae
 Andersonia Roxburgh, 1832, synonyme de Aglaia Loureiro, 1790, genre de plantes de la famille des Meliaceae
 Andersonia Strickland, 1911 (nom incertain), genre d'insectes de la famille des Culicidae

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie